Бонсолл (Бонсалл) () — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Бонсалл, Джо (род. 1948) — американский певец.
 Бонсалл, Уильям (1846—1905) — американский военный и государственный деятель.
 Бонсолл, Элизабет (1861—1956) — американская художница и иллюстратор.

Топоним 
 Бонсолл — населённый пункт в графстве Дербишир, Англия.
 Бонсолл — статистически обособленная местность в штате Калифорния, США.

См. также 
 Боксолл